Rusnák oder Rusnak ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rusnák (* 1994), slowakischer Fußballspieler
 Dárius Rusnák (* 1959), slowakischer Eishockeyspieler
 Josef Rusnak (* 1958), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Josef Rusnak (Diplomat) (1936–2014), deutscher Botschafter
 Michael Rusnak (1921–2003), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Saints Cyril and Methodius of Toronto
 Nikodim Rusnak (Metropolit Nikodemus, eigentlich Nikodim S. Rusnak; 1921–2011), russisch-orthodoxer Bischof von Charkiw und Bogoduchov
 Ondrej Rusnák (* 1989), slowakischer Eishockeyspieler
 Peter Rusnák (* 1950), slowakischer Bischof der griechisch-katholischen Eparchie Bratislava
 Rudolf Gerlach-Rusnak (eigentlich: Orest Rusnak; 1895–1960), ukrainisch-deutscher Opern- und Konzertsänger in der Stimmlage lyrischer Tenor

Rusňák ist der Familienname folgender Personen:
 Tomáš Rusňák (* 1986), slowakischer Sommerbiathlet